Spojení písmen S a U může mít různé významy:

SU 
 AM-SU – kód ISO 3166-2 pro provincii Sjunik
 CM-SU – kód ISO 3166-2 pro provincii South
 bývalá SPZ okresu Šumperk
 Sovětský svaz (z anglického Soviet Union) – bývalá mezinárodní poznávací značka vozidel
 označení ruských samohybných děl (samochodnaja ustanovka, samohybná lafeta)
 Stockholms universitet – Stockholmská univerzita
 Slezská univerzita v Opavě

Su 
 Suchoj – označení letadel ruského výrobce
 studentská unie – dobrovolnická organizace studentů vysoké školy

.su 
 .su – bývalá internetová doména nejvyššího řádu pro Sovětský svaz

su 
 stará čínská jednotka objemu – jeden su = 1,725 milimetru krychlového = 1/600000 šeng
 sundština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 su - program v unixových systémech sloužící k přepnutí uživatele

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky